Kampione ima više značenja:
 Kampione (Breša)
 Kampione d’Italija
 Kampione (Mantova)